Demiraj ist der Familienname folgender Personen:

 Bardhyl Demiraj (* 1958), albanischer Albanologe
 Shaban Demiraj (1920–2014), albanischer Wissenschaftler der Fachbereiche Albanologie und Balkanologie

Demiraj ist Name folgender Ortschaften:

 Demiraj (Albanien) in der albanischen Gemeinde Malësia e Madhe
 Demiraj (Kosovo) in der kosovarischen Gemeinde Gjilan